Limpiaplatos puede referirse a:
 el nombre común de la planta Aira caryophyllea.
 el nombre común de la planta Agrostis castellana
 el nombre común de la planta '''''Agrostis pourretii.